Big Five es un concepto que puede referirse a:

 Big Five (Festival de Eurovisión), grupo formando por los cinco países que más contribuyen económicamente en el Festival de la Canción de Eurovisión, y que lo integran España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. 
 Big Five (orquestas), conjunto de cinco grandes orquestas de Estados Unidos.
 Big Five (evaluación psicológica), un test que evalúa cinco grandes aspectos de la personalidad.